De Montenegrijnse voetbalclub FK Sutjeska Nikšić speelt sinds 2003 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Sutjeska Nikšić

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Montenegro
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Sutjeska Nikšić
FK Sutjeska Nikšić